Blasenberg ist ein geographischer NAme:

Berge und Erhebungen, nach fallender Höhe:
 Blasenberg (Schwäbische Alb) (886,3 m), Sporn am Albtrauf über Thanheim, Gemeinde Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Blasenberg (Eglingen) (802,1 m), Kuppe auf der Albhochfläche bei Eglingen, Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Blasenberg (Kirchheim am Ries) (ca. 601 m), Weißjura-Zeugenberg bei Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Blasenberg (Feldkirch) (561 m), Berg zwischen dessen Stadtteil Tosters und Feldkirch, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Blasenberg (Senden) (bis etwas über 515 m), Hügelhang bei Senden, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Blasenberg (Gedersberg) (über 430 m), Kammhöhe bei Gedersberg, Gemeinde Seiersberg-Pirka, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Blasenberg (Holzkirchhausen) (361 m), Berg bei Holzkirchhausen, Gemeinde Helmstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Blasenberg (Meimsheim) (bis etwa 215 m), Weinberghang bei Meimsheim, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

noch ohne Höhenangabe:
 Blasenberg (Bous) (? m), Berg bei Bous, Landkreis Saarlouis, Saarland

Sonstiges:
 Blasenberg (Zug), Siedlungsplatz am Nordwestabfall des Zugerbergs im Stadtgebiet von Zug, Kanton Zug
 Blasenberg-Ringelesberg, Naturschutzgebiet bei Eglingen, Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg